Панд Орей може да се отнася за:
 Панд Орей (река), река в САЩ и Канада
 Панд Орей (езеро), езеро в ССАЩ, Айдахо
 Панд Орей (окръг), окръг в щата Вашингтон, САЩ
 Панд Орей, индианско племе в САЩ